Шары́пов — русская фамилия. Известные носители:
 Шарыпов, Абрам Григорьевич (1900—1944) — Герой Советского Союза.
 Шарыпов, Александр Иннокентьевич (1959—1997) — писатель.
 Шарыпов, Владимир Николаевич (род. 1984) — российский государственный деятель. Глава города Иваново.
 Шарыпов, Никита Ильич (1819—1873) — капитан корпуса флотских штурманов; участник Амурской экспедиции.
 Шарыпов, Николай Сергеевич (1915—1979) — Герой Советского Союза.
 Шарыпов, Сергей Витальевич (род. 1992) — российский спортсмен, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике (спортивная ходьба).